Каса маре (, букв. «большой дом») — одно из трёх основных помещений в жилом доме молдаван, наряду с сенями и спальней. Каса маре выполняла роль гостиной. В этой комнате принимают гостей, собираются всей семьёй, проводят свадебные обряды и т. д. Бедные крестьяне пристраивали касу-маре не сразу, а только со временем, когда в семье появлялся хоть какой-то достаток. Поэтому наличие хорошо убраной касы-маре долгое время считалось фундаментом всех достижений в жизни простых молдаван.

Описание 
Каса-маре всегда была чистой и нарядно убраной на случай внезапного приезда гостей или прихода родственников. В ней также проводились важные обряды в жизни семьи и отмечались различные праздники. В каса-маре хранились также самые ценные в доме вещи: ковры, сундуки, в которые годами складывалось приданое будущих невест, нарядно вышитые рушники, дорогие ткани. На стенах висели иконы, а с конца XIX века и фотографии. К потолку подвешивали пучки сушёного базилика, лаванды, мяты и других пахучих трав, символизировавших семейное благополучие и достаток. Особую роль каса маре играла перед свадьбой, когда в ней торжественно наряжала невесту её мать. Сама невеста должна была плакать, а её подружки — петь печальные песни.

Отражение в искусстве 
В 2004 году группа «Zdob şi Zdub» выпустила песню под названием «Everybody in the Casa Mare».

Также название пьесы Иона Друцэ

См. также 
 Передняя хата

Ссылки 
 Российский этнограф. музей. Молдаване. Конец XIX-начало XX в. Каса маре. Иллюстрации интерьера

Архитектура Молдавии
Культура Молдавии